Balyktach (russisch ; jakutisch Balyktaach, ) steht für folgende geographische Objekte in der Republik Sacha (Jakutien) in Russland:
 Flüsse:
 Balyktach (Byja), Nebenfluss der Byja
 Balyktach (Kotelny-Insel), Fluss auf der Kotelny-Insel
 Balyktach (Kuranach), Nebenfluss des Kuranach
 Balyktach (Oljokma), Nebenfluss der Oljokma
 Balyktach (Rossocha), Nebenfluss der Rossocha

 Balyktach (See)

 Dörfer:
 Balyktach (Megino-Kangalasski), im Ulus Megino-Kangalasski
 Balyktach (Ust-Aldanski), im Ulus Ust-Aldanski